Родри́гес Марти́нес () — испанская фамилия. Известные носители: Родригес Мартинес, Наталья (род. 1979) — испанская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции.
 Родригес Мартинес, Хосе (род. 1994) — испанский футболист.